Ciompi steht für:
 Ciompi-Aufstand, Revolte in Florenz im Sommer 1378
 Luc Ciompi (* 1929), Schweizer Psychiater